Baalsee steht für folgende Gewässer in der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg:

 Großer Baalsee
 Kleiner Baalsee